Les Deux Tours, deuxième volume (livres III et IV), publié en 1954, de Le Seigneur des anneaux, roman de J. R. R. Tolkien
 Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours, adaptation cinématographique du roman, réalisée par Peter Jackson et sortie en décembre 2002
 Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours, jeu vidéo sorti peu après le film.